Kantautor naziv je četrnaestog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1985. godine. U dvostrukom nosaču zvuka ironičnog imena "Kantautor" autor obrađuje i objavljuje prepjeve J. Brela, Leonarda Cohena, Lennona, Gina Paolija, Bulata Okudžave i drugih, ali i izvodi skladbe koji su napisali i skladali drugi (poput Goloba, Diklića, Britvića, Montena) u minimalističkom aranžmanu uz pratnju Stjepana Mihaljineca.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Kantautor

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1984.